ВТСС — аббревиатура:
 Военно-технический совет связи (ВТСС РККА)
 Вспомогательные технические средства и системы
 Высший трибунал спортивного суда

См. также 
 BTCC